twee architecten, leden van dezelfde familie.
Eduard Van Steenbergen (1889-1952), de vader,
Edward Van Steenbergen, (1925-2003), de zoon.
Bemerk de verschillende spelling van de voornaam.